

Geografia
 Chézy, comune francese del dipartimento dell'Allier
 Chézy-en-Orxois, comune francese del dipartimento dell'Aisne
 Chézy-sur-Marne, comune francese del dipartimento dell'Aisne

Persone
 Antoine Chézy, fisico e ingegnere francese (1718-1798)
 Antoine-Léonard Chézy, orientalista francese (1773-1832)
 Helmina von Chézy, giornalista e drammaturga tedesca (1783-1856)

Altro
 Formula di Chézy, formula matematica